Velika nagrada Madžarske 2019 je dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 4. avgusta 2019 na madžarskem dirkališču Hungaroring. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda, tretje pa Sebastian Vettel, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!1
|align="center"|33
|data-sort-value="VER"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:15,817
|1:15,573
|1:14,572
| align="center"|1
|-
!2
|align="center"|77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:16,078
|1:15,669
|1:14,590
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:16,068
|1:15,548
|1:14,769
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:16,337
|1:15,792
|1:15,043
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:16,452
|1:15,885
|1:15,071
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|10
|data-sort-value="GAS"| Pierre Gasly
|Red Bull Racing-Honda
|1:16,716
|1:16,393
|1:15,450
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:16,697
|1:16,060
|1:15,800
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|55
|data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:16,493
|1:16,308
|1:15,852
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|8
|data-sort-value="GRO"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:16,978
|1:16,319
|1:16,013
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|7
|data-sort-value="RAI"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari 
|1:16,506
|1:16,518
|1:16,041
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|27
|data-sort-value="HUL"| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:16,790
|1:16,565
| style="background: silver" align="center" data-sort-value="21"|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|23
|data-sort-value="ALB"| Alexander Albon
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:16,912
|1:16,687
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="22"|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|26
|data-sort-value="KVY"| Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:16,750
|1:16,692
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="23"|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|99
|data-sort-value="GIO"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:16,894
|1:16,804
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="24"|
|align="center"|17
|-
!15
|align="center"|20
|data-sort-value="MAG"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:16,122
|1:17,081
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="25"|
|align="center"|14
|-
!16
|align="center"|63
|data-sort-value="RUS"| George Russell
|Williams-Mercedes
|1:17,031
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="26"|
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="26"|
|align="center"|15
|-
!17
|align="center"|11
|data-sort-value="PER"| Sergio Pérez
||
|1:17,109
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="27"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="27"|
|align="center"|16
|-
!18
|align="center"|3
|data-sort-value="RIC"| Daniel Ricciardo
|Renault
|1:17,257
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="28"|
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="28"|
|align="center"|20
|-
!19
|align="center"|18
|data-sort-value="STR"| Lance Stroll
||
|1:17,542
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="29"|
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="29"|
|align="center"|18
|-
!20
| align="center" |88
| data-sort-value="KUB"| Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|1:18,324
| style="background: silver" align="center" data-sort-value="30" |
| style="background: silver" align="center" data-sort-value="30" |
| align="center" |19
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|70
| 1:35:03,796
| align="center" |3
| align="center" |25
|-
!2
|align="center"|33
|data-sort-value="VER"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|70
| +17,796
| align="center" |1
| align="center" |19
|-
!3
| align="center" |5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|70
| +1:01,433
| align="center" |5
| align="center" |15
|-
!4
|align="center"|16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|70
| +1:05,250
|align="center"|4
| align="center" |12
|-
!5
|align="center"|55
|data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|69
| +1 krog
| align="center" |8
| align="center" |10
|-
!6
|align="center"|10
|data-sort-value="GAS"| Pierre Gasly
|Red Bull Racing-Honda
|69
| +1 krog
| align="center" |6
| align="center" |8
|-
!7
| align="center" |7
|data-sort-value="RAI"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|69
| +1 krog
| align="center" |10
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|69
| +1 krog
| align="center" |2
| align="center" |4
|-
!9
| align="center" |4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|69
| +1 krog
| align="center" |7
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |23
|data-sort-value="ALB"| Alexander Albon
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|69
| +1 krog
| align="center" |12
| align="center" |1
|-
!11
| align="center" |11
|data-sort-value="PER"| Sergio Pérez
||
|69
| +1 krog
| align="center" |16
|
|-
!12
| align="center" |27
|data-sort-value="HUL"| Nico Hülkenberg
|Renault
|69
| +1 krog
| align="center" |11
|
|-
!13
| align="center" |20
|data-sort-value="MAG"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|69
| +1 krog
| align="center" |14
|
|-
!14
| align="center" |3
|data-sort-value="RIC"| Daniel Ricciardo
|Renault
|69
| +1 krog
| align="center" |20
|
|-
!15
|align="center"|26
|data-sort-value="KVY"| Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|68
| +2 kroga
| align="center" |13
|
|-
!16
|align="center"|63
|data-sort-value="RUS"| George Russell
|Williams-Mercedes
|68
| +2 kroga
| align="center" |15
|
|-
!17
|align="center"|18
|data-sort-value="STR"| Lance Stroll
||
|68
| +2 kroga
| align="center" |18
|
|-
!18
|align="center"|99
|data-sort-value="GIO"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|68
| +2 kroga
| align="center" |17
|
|-
!19
| align="center" |88
| data-sort-value="KUB"| Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|67
| +3 krogi
| align="center" |19
|
|-
!data-sort-value="20"|Ods
| align="center" |8
|data-sort-value="GRO"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|49
|Pritisk vode
| align="center" |9
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici

Formula 1 sezona 2019
2019